Adela hace referencia a varios artículos:

Personas
 Adela, nombre propio femenino de origen germano;

Especies
 Nombre común en América Central de la dulcamara, planta solanácea de nombre científico Solanum dulcamara;
 Adela, género de mariposas;

Lugares
Adela (California), localidad de Estados Unidos.